Niels Egede ist der Name folgender Personen:

* Niels Egede (Kaufmann) (1710–1782), norwegischer Kaufmann, Missionar und Kolonialverwalter
 Niels Egede (Politiker) (1900–??), grönländischer Lehrer und Landesrat